Wyckoff – jednostka osadnicza i gmina w USA, w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen

Osoby:
 Ralph Walter Graystone Wyckoff (1897–1994) – amerykański krystalograf
 Weldon Wyckoff (1892-1961) – amerykański baseballista

Zobacz też 
 Wykoff